Möllemann ist ein deutscher Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Müller.

Namensträger 
 Jürgen Möllemann (1945–2003), deutscher Politiker (FDP)
 Stephan Möllemann, deutscher Buchdrucker

Siehe auch 
 Möllmann

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname